Joas est un prénom masculin hébreu (Yeho'ash), qu'on trouve aussi sous la forme Jehoash.

Dans la Bible, deux rois portent ce nom : 
 Joas, roi de Juda, fils de Joram.
 Joas, roi d'Israël, fils et successeur de Joachaz.

Homonymie dynastique